Farhan Akhtar (1974-), réalisateur, scénariste, acteur et producteur indien ;
 Javed Akhtar (1945-), poète et scénariste indien ;
 Shoaib Akhtar (1975-), joueur pakistanais de cricket ;
 Zoya Akhtar (1974-), réalisatrice indienne.